Кахидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Кахидзе, Аслан Байрамалиевич (род. 1989) — казахстанский борец вольного стиля.
 Кахидзе, Джансуг Иванович (1936—2002) — грузинский дирижёр, композитор, певец, народный артист СССР (1985).
 Кахидзе, Тунтул Юсуповна (1930—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Кахидзе, Шалва Семёнович (1910 — ?) — председатель исполнительного комитета Амбролаурского районного Совета депутатов трудящихся, первый секретарь Абролаурского райкома партии, Герой Социалистического Труда.